Douglas Bay ist der Name folgender Buchten:

 Douglas Bay (Dominica) an der Küste von Dominica im Karibischen Meer
 Douglas Bay (Lars-Christensen-Küste) an der Lars-Christensen-Küste, Mac-Robertson-Land, Antarktika
 Douglas Bay (Mawson-Küste) an der Mawson-Küste, Mac-Robertson-Land, Antarktika
 Douglas Bay (Namibia), Bucht an der Südatlantikküste Namibias